Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Gabriela Sabatini e Mercedes Paz che hanno battuto in finale Neige Dias e Csilla Bartos 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Emilse Raponi /  Laura Arraya (semifinali)
 Adriana Villagrán /  Lilian Kelaidis (primo turno)

 Gabriela Sabatini /  Mercedes Paz (campionesse)
 Pat Medrado /  Penny Barg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1985